La 2. Bundesliga 1974-1975 (ou Zweite Bundesliga) fut une ligue située au  du football ouest-allemand.

Ce fut la 1 édition de cette ligue depuis la réforme instaurée à la fin de la saison 1973-1974.

La Zweite Bundesliga concerna à l'époque 40 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe fut directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputèrent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième montant.

Histoire 
Un peu plus de dix ans après la création de la Bundesliga (en 1963), la Deutscher Fussball Bund souhaita réduire "les écarts" existants entre sa plus haute division et les ligues inférieures. Il s'agissait "d'écarts" en termes de valeur sportive mais surtout de moyens financiers. 

Dans la logique visant à étendre et développer la professionnalisation du football allemand, la DFB créa la Zweite Bundesliga (ou 2. Bundesliga), une deuxième ligue fédérale à vocation nationale.

Durant sept saisons, jusqu'en 1981 la "Division 2" ouest-allemande s'articula en deux groupes géographiques : "Nord" et "Süd". Le Groupe Nord regroupa les clubs affiliés aux fédérations régionales du Nord, de l'Ouest et de Berlin-Ouest. Le Groupe Süd impliqua les cercles inscrit auprès des fédérations régionales du Sud et du Sud-Ouest. Par la suite, la 2. Bundesliga devint une ligue nationale à série unique.

Légende des tableaux

2. Bundesliga Nord

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Classement

Meilleurs buteurs Groupe Nord

2. Bundesliga Süd

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Classement

Changement de nom 
Du printemps 1975 jusqu'en 1978, le SV Waldhof Mannheim 07 porta le nom de la SV Chio Waldhof 07.

Meilleurs buteurs Groupe Süd

Barrage des Vice-champions

Montée/Descente étage inférieur

2. Bundesliga Nord 
Les clubs suivants furent relégués:
 HSV Barmbek-Uhlenhorst (en Oberliga Nord)
 Rot-Weiss Oberhausen (en Verbandsliga Niederrhein)
 TSR Olympia Wilhelmshaven (en Oberliga Nord)
 VfL Wolfsburg (en Oberliga Nord)

Tour final pour la montée 
 Participants:
 Oberliga Nord : VfB Oldenburg
 Oberliga Nord : SV Arminia Hannover
 Oberliga Berlin : Spandauer SV
 Verbanbsliga Mittelrein: SV Bayer 04 Leverkusen
 Verbanbsliga Niederrhein: SG Union Solingen
 Verbanbsliga Westfalen: SC Westfalia 05 Herne

Groupe 1 
 Rencontres

 Classement

Groupe 2 
 Rencontres

 Classement

2. Bundesliga Süd 
Les clubs suivants furent relégués:
 VfR Heilbronn (en Verbandsliga Nordwürttemberg)
 VfR Mannheim (en Verbandsliga Nordbaden)
 VfB Borussia Neunkichen (en Verbandsliga Saarland)
 VfR Wormatia Worms 08 (en Verbandsliga Rheinland)

Montants directs 
 Verbandsliga Bayern: SSV Jahn Regensburg
 Verbandsliga Hessen: FSV Frankfurt

Tour final pour la montée 
 Participants Südwest:
 Verbandsliga Rheinland : Eintracht Trier
 Verbanbsliga Saarland: ASC Dudweiler 
 Verbanbsliga Südwest: SG Eintracht 02 Bad Kreuznach

 Participants Bade-Württemberg:
 Verbanbsliga Nordbaden: VfB Eppingen
 Verbanbsliga Südbaden: Offenburger FV 07
 Verbanbsliga Nordwürttemberg: VfR Aalen
 Verbanbsliga Schwarzwald-Bodensee: SSV Reutlingen

Groupe Südwest 
 Rencontres

 Classement

Groupe Bade-Württemberg 
 Rencontres

 Classement

Articles connexes 
 Histoire du football allemand
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références 

 Archives des ligues allemandes depuis 1903
 Base de données du football allemand
 Actualités et archives du football allemand
 Site de la Fédération allemande de football
 Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

Liens externes 
 Archives des ligues allemandes depuis 1903
 Base de données du football allemand
 Actualités et archives du football allemand
 Site de la Fédération allemande de football
 Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1974-1975
Allemagne D2 1974-1975
Allemagne D2 1974-1975